Le château de La Garde peut désigner les édifices suivants :

France 
 Château de la Garde (Couserans), sur les communes de Seix et Ustou, en Ariège ;
Château de la Garde (Salles-la-Source), en Aveyron ;
Château de la Garde (Salignac), en Charente-Maritime ;
Château de la Garde ou château de La Roche, à Albaret-Sainte-Marie, en Lozère ;
Château de la Garde, à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône ;
 Château de La Garde-Guérin, à Prévenchères, en Lozère ;
 Château de La Garde, à Villargondran, en Savoie ;

Voir aussi 
 Château de Lagarde, à Lagarde, en Ariège.

Garde